Сезон ФК «Севілья» 2020-2021 - 114-й за ліком сезон футбольного клубу Севілья і його 20-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, Суперкубку УЄФА і Лізі чемпіонів УЄФА. Сезон охопив проміжок часу від 22 серпня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Форма 
21 травня 2018 року Севілья оголосила підписання нового контракту на 2018–2021 роки на постачання форми з американською фірмою Nike. 4 серпня 2020 року Севілья продовжила контракт з Nike до кінця сезону 2021–2022.

Гравці 
Станом на 23 травня 2021.

Трансфери та оренда

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 1 жовтня 2020.

Плей-оф

1/8 фіналу
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 14 грудня 2020 року.

Суперкубок УЄФА

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 23 травня 2021.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

   
   
|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Бомбардири

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 23 травня 2021

Дисциплінарні покарання 

Враховуючи всі офіційні матчі.

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Севілья»
Севілья